New Haven es el nombre de dos localidades en Ohio, EE. UU.:

 New Haven (condado de Hamilton, Ohio)
 New Haven (condado de Huron, Ohio)